Hush ("silenzio" o "zitto" in lingua inglese) è un termine che può riferirsi a:

Cinema 
 Hush – film muto del 1921 diretto da Harry Garson
 Hush – titolo originale del film Obsession (2001) diretto da Jonathan Darby
 Hush! – film giapponese del 2001 diretto da Ryosuke Hashiguchi
 Hush – film TV diretto da Harvey Kahn
 Hush – film del 2008 diretto da Mark Tonderai
 Hush – titolo originale del film Il terrore del silenzio (2016) diretto da Mike Flanagan

Fumetti 
 Hush – personaggio dei fumetti DC Comics
 Batman: Hush – storyline a fumetti DC Comics di Jeph Loeb e Jim Lee

Musica 
 Hush – gruppo musicale australiano
 Hush – rapper statunitense di origini libanesi/italiane
 Hush Records – etichetta discografica statunitense
Hush! – album della The Duke Pearson Quintet del 1962
 Hush – singolo di Billy Joe Royal del 1967; cover sono state realizzate da Deep Purple, Gotthard e Kula Shaker
Hush – album discografico degli Asobi Seksu
Hush – album discografico delle miss A

Persone 
Ralph Hush (1783-1860), criminale inglese